Бингула () — село в Сербии, в общине Шид, в Сремском округе, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 906 жителей (по переписи населения 1991 года — 915 жителей).

Демография 
В селе Бингула, по переписи 2002 года проживали 723 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 42,2 лет (38,9 года у мужчин и 45,5 года у женщин). В селе есть 305 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,97.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины